Rahmi ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft (). Die weibliche Form des Namens ist Rahmiye.

Namensträger 

 Rahmi Anıl Başaran (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911–1975), türkischer Maler und Lyriker
 Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864–1944), türkischer Romancier und literarischer Übersetzer
 Rahmi Can Karadaş (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Rahmi Koç (* 1930), türkischer Unternehmer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname